1364 Safara – asteroide della fascia principale
 Safara (Portogallo) – freguesia del comune portoghese di Moura
 Safara (isola) – isola del Mar Rosso